Il Consiglio dei commissari del popolo (), abbreviato in Sovnarkom o SNK, fu l'organo esecutivo e amministrativo dell'Unione Sovietica e delle singole Repubbliche dell'Unione Sovietica fino al 1946.

Consiglio dei commissari del popolo dell'URSS (1923-1946)
Consiglio dei commissari del popolo della RSFS Russa (1917-1946)
Consigli dei commissari del popolo delle altre Repubbliche sovietiche